Gallbrunn ist der Name folgender Orte:

 Gallbrunn (Gemeinde Birkfeld), Ortsteil der Marktgemeinde Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Gallbrunn (Gemeinde Trautmannsdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Trautmannsdorf an der Leitha, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich